Оксфордский электрический звонок ( или ) — экспериментальный электрический звонок, созданный в 1840 году и работающий почти непрерывно (исключая случайные краткие перерывы, вызванные повышенной влажностью) по настоящее время.

Звонок был сделан в мастерской Уоткина и Хилла () и приобретён профессором физики Робертом Уокером (). Находится в коридоре лаборатории  Оксфордского университета в Англии и звонит до сих пор, негромко, потому что находится в витрине за двумя слоями стекла.

Он использует электростатические силы притяжения, колеблясь между двумя металлическими колоколами с частотой  Использование электростатических сил приводит к очень малому току потребления от двух замбониевых столбов, которые залиты для герметичности серой, и до сих пор никто точно не знает, как именно они устроены.

Оксфордский электрический звонок не демонстрирует вечное движение, как может показаться на первый взгляд. Всё зависит только от ёмкости замбониевых элементов питания и крайне маленького тока потребления. Также он может прекратить работу от износа элементов.

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 Оксфордский электрический звонок 
 Самые долгие эксперименты 

Электрические звонки
Появились в 1840 году в Великобритании
Оксфордский университет